Фи́лип Го́вард (): Говард, Филипп, 20-й граф Арундел (1557—1595) — святой Римско-Католической Церкви, мученик, пострадавший во время английской Реформации.
 Говард, Филипп Томас (1629—1694) — английский куриальный кардинал, правнук предыдущего.